Kappel (toponiem)
Denemarken:
Kappel (parochie), een parochie in de gemeente Lolland

Duitsland:
Kappel (Hunsrück), een gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
Kappel (Wald), een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg
Kappel-Grafenhausen, een gemeente in de deelstaat Baden-Württemberg

Oostenrijk:
Kappel am Krappfeld, een gemeente in de deelstaat Karinthië

Zwitserland:
Kappel (Zwitserland), een gemeente in het kanton Solothurn
Kappel am Albis, een gemeente in het kanton Zürich (voor 1911 Kappen genoemd)
Ebnat-Kappel, een gemeente in het kanton Sankt Gallen (voor 1965 Kappel (Toggenburg) genoemd)

Personen
Ronald Kappel, een Surinaamse verkeersvlieger

Zie ook
Kapel (doorverwijspagina)
Kappelen (doorverwijspagina)